La Perrière (Orne)
 La Perrière (Savoie)